Суперкубок Сінгапуру з футболу 2009  — 2-й розіграш турніру, який відбувся 12 лютого 2009 року. Учасниками матчу стали збірні гравців С.Ліги 2008: збірна гравців-сінгапурців та збірна легіонерів за національністю.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt

2009
Сінгапур
Лютий 2009
2009 у сінгапурському спорті